Дом почётной гражда́нки Е. П. Марку́шиной (Дом Маркушиной) — деревянное одноэтажное здание конца XIX века со стилевыми элементами модерна. Находится в Сызрани на Советской улице, дом 87. Объект культурного наследия народов России регионального значения.

История 
По сохранившимся архивам дореволюционных раскладок земского сбора хозяйкой дома являлась почётная гражданка Екатерина Петровна Маркушина. Учитывая правила введения в это сословие и иные сохранившиеся документы, она вероятнее всего не получила своё звание, а унаследовала от одного из её предков.

Из графы «Бывшие хозяева» в списке национализированных и муниципализированных зданий за 1919—1925 годы понятно, что Екатерина Петровна, как и многие зажиточные сызранцы, была вынуждена оставить всё своё имущество и выехать в неизвестном направлении.

После революции в национализированном доме был организован клуб коммунистов-латышей. Об этом и сейчас напоминает табличка на стене: «В этом здании в 1919—1920 гг. размещался клуб коммунистов-латышей».

Во время Великой Отечественной войны в здании размещалась фельдшерско-акушерская школа, а в 1946-м была санитарно-бактериологическая лаборатория. Затем там долгое время находился спортивно-технический клуб ДОСААФ. С 1990-х в доме работает частное рекламное агентство.

Примечания

Ссылки 
 
Здания и сооружения Сызрани
Достопримечательности Сызрани
Сооружения в стиле модерн
Русское деревянное зодчество
Деревянные жилые здания России‎